Альказар — многозначный термин:

 Альказар или Алькасар — название испанских городских крепостей.
 «Альказар» — театр-варьете в Москве, существовавший в 1910—1917 годах.

Персоналии 
 Альказар, Жозеф (1911—1979) — французский футболист.
  (1975—2002) — панамский боксёр, чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе.